Reinicio puede referirse a:
 Reinicio duro de una computadora;
 Reinicio (ficción) de una franquicia;
 Reinicio de las historias publicadas por DC Comics;
 Reinicio de los vuelos